Etymologia słowa Przysłop nie jest jednoznacznie rozstrzygnięta. Występuje na terenie całych Karpat (i nie tylko) w różnych formach: Przysłop, Prislop, Przysłup, Prislopul. Najprawdopodobniej pochodzi od starosłowiańskiego słowa prislop („przejście przez górski masyw, przełęcz”). W języku rumuńskim słowo prislopul oznacza „wąwóz górski, górską przełęcz” (np. przełęcz Prislopul Negru – 1848 m n.p.m., Prislop w górach Piatra – 1317 m n.p.m. i inne). Nasuwa się więc wniosek, że nazwa ta została rozpropagowana przez Wołochów. Na Słowacji nazwę Prislop noszą przełęcze (Prislop na wschód od Kubińskiej Holi – 840 m n.p.m., Sedlo Prislop w Małej Fatrze – 909 m n.p.m., Prislop i Velky Prislop w Niżnych Tatrach i inne). W Polsce Przysłop i Przysłup to często występujące nazwy przełęczy w Karpatach. Nazwy szczytów utworzone zostały przez kartografów.

 Przysłop – w Beskidzie Makowskim, w Paśmie Jałowieckim
 Przysłop – w Beskidzie Makowskim, w paśmie Koskowej Góry
 Przysłop – w Beskidzie Sądeckim
 Przysłop– szczyt w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim
 Przysłop – w Beskidzie Śląskim
 Przysłop – w Beskidzie Żywieckim, w Grupie Wielkiej Raczy
 Przysłop – w Tatrach Zachodnich
 Przysłop Jałowiecki – w Tatrach
 Przysłop Kominiarski – w Tatrach
 Przysłop Lubomierski – w Gorcach
 Przysłop Miętusi – w Tatrach
 Przysłop Potócki – w Beskidzie Żywieckim
 Przysłop Waksmundzki – w Tatrach
 Przysłup – w Bieszczadach (678 m)
 Przysłup – w Bieszczadach (749 m)
 Przysłup – w Górach Słonnych
 Przysłup Caryński – w Bieszczadach

 Polany
 Przysłop – w Beskidzie Małym
 Przysłop – w Beskidzie Śląskim
 Przysłop – w Gorcach, w zachodnim grzbiecie Turbacza. Stoi na niej bacówka na Maciejowej
 Szczyty
 Przysłop – w Beskidzie Małym
 Przysłop – w Beskidzie Sądeckim
 Przysłop – w Beskidzie Śląskim
 Przysłop – w Beskidzie Żywieckim
 Przysłup – w Bieszczadach (1006 m)
 Przysłop – między Gorcami i Beskidem Wyspowym
 Przysłop – w Gorcach, w Paśmie Gorca
 Przysłop – w Gorcach, w zachodnim grzbiecie Turbacza. Stoi na nim bacówka na Maciejowej
 Przysłop – w Magurze Spiskiej
 Przysłup w Górach Słonnych

 Integralne części miejscowości w Polsce
 Przysłop – część miasta Szczawnica
 Przysłop – część wsi Rozdziele w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina
 Przysłop – przysiółek wsi Nowica w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie
 Przysłop – część wsi Roztoka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Przysłop – część wsi Lubomierz w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Przysłop – część wsi Tokarnia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Przysłop – część wsi Juszczyn w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Przysłop – część wsi Żarnówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Przysłop – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Przysłop – przysiółek wsi Koszarawa w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Koszarawa

 Ukraina
  Przysłup (od 1946 Łukwycia) – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie bohorodczańskim.

 Zobacz też
 Przysłopek w Beskidzie Wyspowym
 Przysłopy w Beskidzie Żywieckim
 Przysłup – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Cisna
 Rezerwat przyrody Przysłup